

Забродино — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область

Забродино — село, Тальменський район, Алтайський край
 Забродино — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область